Левчу́к — українське прізвище.

 Левчук Віктор Олексійович (1975) — український кінооператор.
 Левчук Дмитро (1900—1977)  — український публіцист, журналіст.
 Левчук Ігор (1985) — польський футболіст.
 Левчук Лариса Тимофіївна (1940) — український мистецтвознавець.
 Левчук Леонід Геннадійович — український фізик.
 Левчук Микола Антонович (1939) — український архітектор.
 Левчук Олександр Васильович — учасник Афганської війни 1979—1989 років, кавалер ордена «За заслуги».
 Левчук Остап Михайлович — старший лейтенант медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Левчук Петро Михайлович (1889—1931) — старшина Дієвої Армії УНР.
 Левчук Ростислав Дмитрович — директор комунального підприємства «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2», заслужений лікар України.
 Левчук Сергій Віталійович (1976—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Левчук Степан Петрович (1952) — український господарник, громадський діяч.
 Левчук Тимофій Васильович (1912—1998) — український кінорежисер.
 Левчук Павло Миколайович (1988 — † 2014) — український політолог, викладач, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук